Cet article présente la liste des villes d'Ouzbékistan.

Villes d'Ouzbékistan par population

Référence

Liens externes 

 
 City Population

Ouzbekistan
Liste en rapport avec l'Ouzbékistan